Воробьевичский сельсовет () — сельский Совет на территории Новогрудского района Гродненской области Республики Беларусь.

История 
25 мая 2017 года административный центр Осташинского сельсовета был перенесён из д. Осташино в аг. Большие Воробьевичи. 22 августа 2017 года Осташинский сельсовет переименован в Воробьвичский сельсовет.

Состав 
Воробьевичский сельсовет включает 12 населённых пунктов:
 Антоновка — деревня.
 Большие Воробьевичи — агрогородок.
 Волосовка — деревня.
 Загорье-Сенненское — деревня.
 Залозки — деревня.
 Малые Воробьевичи — деревня.
 Новоселки — деревня.
 Няньково — деревня.
 Осташино — деревня.
 Пантусовичи — деревня.
 Полберег — деревня.
 Ракевичи — деревня.

Производственная сфера 
СПК «Коммунар-агро» с численностью работающих 210 человек.

Социальная сфера 
Учреждения образования:
 Государственное учреждение образования «Воробьевичская средняя общеобразовательная школа»;
 Государственное учреждение образования «Воробьевичский детский ясли-сад».
Учреждения здравоохранения:
 ФАПы: д. Большие Воробьевичи, д. Осташино.
Культура:
 Воробьевичский сельский Дом культуры на 173 посадочных места;
 сельская библиотека в д. Большие Воробьевичи;
 библиотека-клуб в д. Осташино.

Памятные места 
На территории сельсовета находятся воинские захоронения:
 Памятники погибшим воинам в д. Осташино и д. Большие Воробьевичи
 Памятник жертвам массового уничтожения евреев в д. Малые Воробьевичи
 Могилы погибшим защитникам Родины в д. Полберег и д. Осташино

См. также 
 Новогрудский район

Примечания

Ссылки 
 Новогрудский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Новогрудского района